Jammu e Kashmir – territorio dell'India, creato nel 2019
 Jammu e Kashmir –  Stato federato dell'India, esistito dal 1954 al 2019
 Jammu e Kashmir – Stato principesco del Company Raj prima e dell'Impero anglo-indiano poi, esistito dal 1846 al 1952